Дойц (нем. Deutz) — многозначный термин:

 Deutz AG — производитель газовых и дизельных двигателей
 Дойц — городской район Кёльна

См. также 

 Дойцен